Federico Cristián de Sajonia (31 de diciembre de 1893 - 9 de agosto de 1968), fue un príncipe de la Casa de Wettin y pretendiente al desaparecido trono de Sajonia.

Vida 
Nació en la ciudad de Dresde y fue el segundo de los hijos de los reyes de Sajonia, Federico Augusto III y Luisa. En 1932, tras la muerte de su padre, el depuesto Federico Augusto III, y la renuncia a sus derechos al trono de su hermano mayor, Jorge de Sajonia, Federico Cristián se convierte en Pretendiente al trono de Sajonia y Jefe de la Casa real de Wettin.

Matrimonio y descendencia 
Federico Cristián contrajo matrimonio el 16 de junio de 1923, en Regensburg, con la princesa Isabel Elena de Thurn und Taxis (1903-1976). Fueron padres de 5 hijos:

 María Manuel de Sajonia, Margrave de Meissen (1926-2012).
 María Josefa de Sajonia (n. 1928).
 Ana de Sajonia (1929-2012).
 Alberto de Sajonia, Margrave de Meissen (1934-2012).
 Matilde de Sajonia (1936-2018).

Ancestros

Fuentes 

Nacidos en Dresde
Príncipes de Sajonia
Margraves de Meissen
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Pretendientes al trono